Mercury Falling () — пятый студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 8 марта 1996 года. Он ознаменовал переход Стинга к музыке, ориентированной на взрослую аудиторию. Так, вторым синглом была выпущена баллада — «You Still Touch Me», характерная для этого жанра.

Альбом начинается и заканчивается словами «Mercury Falling» («Температура падает»).

Список композиций 
Все композиции написаны Стингом, за исключением «La Belle Dame Sans Regrets» — совместная работа Стинга и Доминика Миллера.
 «The Hounds of Winter» — 5:27
 «I Hung My Head» — 4:40
 «Let Your Soul Be Your Pilot» — 6:41
 «I Was Brought to My Senses» — 5:48
 «You Still Touch Me» — 3:46
 «I’m So Happy I Can’t Stop Crying» — 3:56
 «All Four Seasons» — 4:28
 «Twenty Five to Midnight» — 4:09 (Не вошла в оригинальное издание на территории США и Канады)
 «La Belle Dame Sans Regrets» — 5:17
 «Valparaiso» — 5:27
 «Lithium Sunset» — 2:38

Участники записи 
 Стинг — лид-вокал, бас
 Доминик Миллер — гитара
 Винни Колаюта — ударные
  — клавишные
 Брэндфорд Марсалис — саксофон
 Эндрю Лав — саксофон
 Герри Ричардсон — орган Хаммонда на «Let Your Soul Be Your Pilot»
 Тони Уотерс — вокал
  — вокал
 Ширли Льюис — вокал
 East London Gospel Choir — вокал
  — Northumbrian pipes, fiddle
  — 
 Уэйн Джексон — труба

Награды и номинации

Грэмми 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|1997 || Mercury Falling || Лучший вокальный поп-альбом || 
|-
|«Let Your Soul Be Your Pilot» || Лучшее мужское вокальное поп-исполнение|| 
|-

Примечания

Ссылки 
 Mercury Falling на сайте Sting.com
 Mercury Falling на сайте Stingoop.com
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Стинга
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы A&M Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний